CrossDOS — файловая система для AmigaOS 2.1 и старше, хотя она будет работать и с AmigaOS 2.04. Основное применение находит в работе с дискетами отформатированными на IBM PC, а также позволяет читать дискеты отформатированные на Atari ST.

Достойные упоминания возможности:

 Текстовый фильтр ASCII (может добавлять/удалить переводы строк CR/LF «на лету»);
 Автоматическое определение смены дискеты в дисководе;
 ПО для конфигурирования винчестеров отформатированных в среде MS-DOS;
 Поддержка дискет двойной и высокой плотности.

Помимо этого, обращение к дискете отформатированной на IBM PC/Atari ST происходит через логические устройства PC0: и PC1, а не через DF0: и DF1: как для дискеты отформатированной на Amiga.

Использование 

Файловая система CrossDOS позволяет работать с дискетами, винчестерами, разделами и образами дисков, отформатированных в файловых системах FAT12 и FAT16. Для работы с файлами в файловой системе FAT32 существует бесплатная свободно распространяемая программа FAT95. Основным достоинством CrossDOS является возможность использования перекодировочных таблиц. Так, CrossMAC — пакет той же фирмы, позволяющий обмениваться данными с Macintosh, отличается только другим набором перекодировочных таблиц. За счёт этой своей особенности CrossDOS может быть настроен и использоваться для перекодирования файлов «на лету», например между кодировками Windows-1251 и КОИ-8. Что активно используется рядом пользователей Фидонет работающих на ПК Amiga.

Перекодировка файлов 
Дмитрием Михайловым, автором «Amiga #1» — первой русской книги про Amiga, были написаны перекодировочные таблицы для перекодирования двуязычных текстовых файлов (русско-английских) прямо во время копирования между AmigaOS и MS-DOS, AmigaOS и MacOS, и обратно. Для этого используется механизм текстового ASCII-фильтра CrossDOS.

См. также 
 Smart File System
 Список файловых систем
 Сравнение файловых систем

Сноски и примечания 

Файловые системы
Программное обеспечение для Amiga